Millson ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Millson (* 1974), britischer Schauspieler
 Tony Millson (* 1951), britischer Diplomat